Gerry Weber Open 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 5 по 13 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Хаас
 в парном разряде —  Кристофер Кас и  Филипп Кольшрайбер

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент). Швейцарец частично подтвердил свой статус: не проиграв и сета он добрался до финала, где не смог справиться с Ллейтоном Хьюиттом, выиграв у него первый сет и добравшись до тай-брейка во втором. Прошлогодний чемпион — Томми Хаас — не защищал свой титул. Сильнейшими несеянными теннисистами стали два немца: Беньямин Беккер и Филипп Пецшнер, завершившие борьбу в полуфиналах.

Парный чемпионат мог свестись к борьбе четырёх сеянных команд, но несеянный альянс Сергей Стаховский / Михаил Южный лишил зрителей такого расклада: украинец и россиянин последовательно переиграли на решающих тай-брейках четвёртую, первую и вторую команду соревнований и завоевали главный трофей. В финале Сергей и Михаил справились с альянсом Мартин Дамм / Филип Полашек. Для 37-летнего чеха это участие в титульном матче стало последним в его долгой карьере в протуре (их своих 64 финалов на этом уровне он проиграл лишь 24).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ллейтон Хьюитт обыграл  Роджера Федерера со счётом 3-6, 7-6(4), 6-4.
 Хьюитт выигрывает 1-й титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер уступает 2-й финал в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Я. Ниеминен
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Н. Окун
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Фалья
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Кьюдинелли
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=
| RD1-team06= О. Рохус
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=610
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= Р. Бемельманс
| RD1-score08-1=62
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Х. К. Ферреро
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= Д. Мефферт
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л. Лацко
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Шарди
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=60
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Троицки
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г. Гарсия
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ф. Пецшнер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= М. Багдатис
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Фалья
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Кьюдинелли
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= Д. Мефферт
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Лацко
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Троицки
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Ф. Пецшнер
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Л. Лацко
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ф. Пецшнер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Ф. Пецшнер
| RD4-score02-1=64
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Сергей Стаховский /  Михаил Южный''' обыграли  Мартина Дамма /  Филипа Полашека со счётом 4-6, 7-5, [10-7].
 Стаховский выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Южный выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2010 года
2010